Naevius är ett släkte av spindlar. Naevius ingår i familjen mörkerspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mörkerspindlar